Турнир «NHK Trophy 2010» — первый этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2010-2011. Был проведён в Нагое в с 22 по 24 октября 2010 года. Организатором турнира является японская федерация конькобежного спорта при поддержке ИСУ.

Соревнования прошли в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Расписание 
(UTC+9)

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 

 

2010 год в фигурном катании
Международные спортивные соревнования в Нагое
Фигурное катание в сезоне 2010/2011
Октябрь 2010 года
Спорт в Японии в 2010 году